Luka Gračnar, slovenski hokejist, * 31. oktober 1993, Jesenice.

Gračnar je kariero začel v klubu HK Jesenice Mladi, leta 2010 je prestopil v klub EC Red Bull Salzburg, kjer je nastopal za mlajše selekcije, priložnost pa je dobil tudi na nekaj tekmah lige EBEL. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu U18 in dveh U20. V članski reprezentanci je debitiral novembra 2012 na prijateljskem turnirju v Hali Tivoli proti italijanski reprezentanci s shutoutom. Leta 2013 je nastopil na olimpijskih kvalifikacijah in svetovnem prvenstvu elitne divizije. Sodeloval je pri prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je bil v postavi na štirih tekmah, branil je na tekmi proti ameriški reprezentanci. Na svetovnem prvenstvu divizije D1A 2014 je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva.

Pregled kariere

|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 7
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.03
|
|
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.93
|
|
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 09/10
|
| 19
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.50
| 
|
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.71
| 
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.27
| 
|
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.17
| 
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.00
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 10
|
| 4
| 
|
|
|
|
| 1.09
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 4
| 
|
|
|
|
| 1.47
| .948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska ml. liga
| 10/11
|
| 26
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.28
| .931
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 6
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.96
| .882
|
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.04
| .906
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 3
| 
| 
| 
| 
| 
| 5.91
| .836
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 11
|
| 5
| 
|
|
|
|
| 2.35
| .930
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 
|
|
|
|
| 2.89
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska ml. liga
| 11/12
|
| 25
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.12
| .929
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 12
|
| 5
| 
|
|
|
|
| 2.45
| .915
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska ml. liga
| 10/11
|
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 3.03
| .902
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 27
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.41
| .921
|
| 9
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.22
| .924
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 13
|
| 5
| 
|
|
|
|
| 2.76
| .941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 1
| 
|
|
|
|
| 3.00
| .833
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 2
| 
|
|
|
|
| 2.92
| .924
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 13/14
|
| 36
| 
| 
| 
| 
| 
| 1.97
| .926
|
| 3
| 
| 
| 
| 
| 
| 4.69
| .837
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 1
|
|
|
|
|
| 5.00
| .821
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
| 1.00
| .960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 14/15
|
| 27
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.04
| .927
|
| 13
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.08
| .935
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 15
|
| 1
|
|
|
|
|
| 5.00
| .857
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Jeseniški športniki